El río Big Sandy (en inglés, Big Sandy River) puede referirse a varios ríos arenosos de los Estados Unidos:

 el río Big Sandy (Wyoming), un afluente del río Green;
 el río Big Sandy (río Ohio), un afluente del río Ohio que discurre por la frontera entre Kentucky y Virginia Occidental;
 el río Big Sandy (Tennessee), un afluente del río Tennessee;
 el río Big Sandy (Arizona), un afluente del río Bill Williams.

También, existen diversas localidades de Estados Unidos llamadas:

 Big Sandy